Lieuran kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lieuran-lès-Béziers, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Lieuran-Cabrières, departementet Hérault i regionen Occitanien,